CTS se može odnositi na:

 Katepsin, oznaka enzima
 Kadilak CTS, automobil